Scorpius (; [скорпиус]) — латинское слово.

 Scorpius — зодиакальное созвездие Скорпион.
 Scorpius — знак зодиака Скорпион.
 Скорпиус — персонаж телесериала «На краю Вселенной» (Австралия; 1999—2003).

См. также 
 Scorpio